Bertha-von-Suttner-Platz ist der Name mehrerer Plätze

in Deutschland:
 Bertha-von-Suttner-Platz (Bonn)
 Bertha-von-Suttner-Platz (Düsseldorf)
 Bertha-von-Suttner-Platz (Hannover)